Matsui se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masafumi Matsui
 Tohru Matsui